Fossanova (Priverno), een plaats in de Italiaanse gemeente Priverno, (Latina)
 Fossanova San Biagio, een plaats in de Italiaanse gemeente Ferrara
 Fossanova San Marco, een plaats in de Italiaanse gemeente Ferrara